Mountain Dew – bevanda gasata prodotta da PepsiCo

Cinema
Mountain Dew – cortometraggio del 1912 diretto da George Melford
Mountain Dew – film del 1917 diretto da Thomas N. Heffron